

Astronomie 
 (27975) Mazurkiewicz, astéroïde.

Patronyme 

 Ladislao Mazurkiewicz (1945-2013), joueur uruguayen de football ;
 Paul Mazurkiewicz (1968-), musicien polono-américain ;
 Stefan Mazurkiewicz (1888-1945), mathématicien polonais.